Валенти́н Рыбако́в: Рыбаков, Валентин Борисович (род. 1958) — белорусский дипломат.
 Рыбаков, Валентин Владимирович (1908—1982) — полный кавалер ордена Славы.